Lomax (desambiguação) pode se referir a:
Lomax
Lomax (Illinois)
Alan Lomax

Desambiguação